Кубок Словенії з футболу 2016–2017 — 26-й розіграш кубкового футбольного турніру в Словенії. Титул здобув Домжале.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|17 серпня 2016

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|6 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|7 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|13 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|14 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|15 вересня 2016

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|18/26 жовтня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|19/25 жовтня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|19/26 жовтня 2016

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|4/11 квітня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|5/12 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Словенії на soccerway

2016—2017
Словенія
Словенія
2016 у словенському спорті
2017 у словенському спорті